

Habillement 
 Miton, gant sans doigt puis gant en mailles de fer.

Personnalités 

 Jean-Marc Miton (né en 1959), footballeur français ;
 Kamil Mitoń (né en 1984), joueur d'échecs polonais ;

Voir aussi